Endotrichella kan syfta på:

 Endotrichella (djur) – ett släkte fjärilar
 Endotrichella (växter) – ett släkte av bladmossor